Hardan ist der Name folgender Orte:

 Hardan (Iran), Dorf im Landkreis Kuhrang, Provinz Tschahār Mahāl und Bachtiyārī
 Hardan (Ninawa), jesidisches Dorf im Nordirak
 Assaad Hardan (* 1951), libanesischer Politiker